U 52 oder U-52 bzw. U52 steht für:

 U 52, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 421.
 U 52 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.
 SM U 52, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.

U52